VRW steht für:
 Vorausrüstwagen, siehe Vorauseinsatzfahrzeuge#Vorausrüstwagen

v. R. w. steht für:
 von Rechts wegen, siehe Ipso iure

Abkürzung